Гага (Somateria) — рід птахів родини качкових.
 Леді Гага — американська співачка.